Zielona Góra (stad), stad in Polen
Station Zielona Góra, station in deze stad
 Woiwodschap Zielona Góra (1975-1998), voormalig woiwodschap
 Zielona Góra (gemeente), een landgemeente
 Zielona Góra (Łódź), plaats in woiwodschap Łódź
 Zielona Góra (Groot-Polen), plaats in woiwodschap Groot-Polen
 Zielona Góra (Pommeren), plaats in woiwodschap Pommeren
 Zielona Góra (district)